L'expression Hong Kong Film Awards 1986 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1986
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1987 mais honorait des films sortis en 1986 à Hong Kong